

Sigle 
 Istituto Nazionale di Urbanistica, ente italiano di diritto pubblico che promuove studi di urbanistica ed edilizia

Codici 
 INU – IATA dell'aeroporto Internazionale di Nauru